Sattig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leopold Gottfried Sattig (1774–1844), Jurist, Consulent, Notar, kgl. Justizrat in Glogau, 
 Hugo Sattig (1807–1884), deutscher Politiker
 Thomas B. Sattig (* 1971), deutscher Philosophieprofessor